Gyptis roseus är en ringmaskart som först beskrevs av Malm 1874. Gyptis roseus ingår i släktet Gyptis, och familjen Hesionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Havsborstmaskar